Longtian (kinesiska: 龙田, 龙田乡) är en socken i Kina. Den ligger i provinsen Anhui, i den östra delen av landet, omkring 280 kilometer söder om provinshuvudstaden Hefei. Antalet invånare är 4760. Befolkningen består av  kvinnor och  män. Barn under 15 år utgör  %, vuxna 15-64 år  %, och äldre över 65 år  %.

Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juni, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är oktober, med  mm nederbörd.

Källor 

Indelningar i Anhui
WP:Projekt Kina